Флаг Балашо́вского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 апреля 2005 года как флаг объединённого муниципального образования Балашовского района (с 2006 года — Балашовский муниципальный район).

Флаг является официальным символом Балашовского муниципального района.

Описание флага 
«Флаг Балашовского муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: нижней — красного цвета, средней — жёлтого цвета и верхней — синего цвета — в соотношении ширины полос 1:3, с двухсторонним изображением в левом верхнем углу герба Балашовского муниципального образования.

Габаритная ширина изображения герба Балашовского муниципального образования на флаге Балашовского муниципального образования должна составлять 1/4 часть длины полотнища флага. Отношение ширины флага к его длине — 2:3».

Геральдическое описание герба гласит: «В золоте два зелёных, связанных во главе стеблями, арбуза; на каждом стебле три листа. В вольной части — герб Саратовской области (три положенные в вилообразный крест, сообращённые серебряные стерляди в лазоревом поле)».

Обоснование символики 
Синий цвет (лазурь) — символ реки Хопёр, притока реки Дон.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует степь, Дикое поле (историческое название местности, по которой протекает река Хопёр).

Красный цвет — символизирует название местности Червлёный (Красный) Яр, на которой ныне располагается город Балашов.

Флаг Балашовского муниципального образования изготавливается по стандартным размерам:
 112 × 75 см;
 162 × 108 см;
 230 × 150 см.

Примечания